Plan B kan syfta på:

 Plan B (Vänsterpartiet) – ett dokument som cirkulerade inom en sluten grupp i Vänsterpartiet inför partikongressen i februari 2004, som utmynnade i skapandet av Vägval Vänster
 Plan B Entertainment – amerikanskt filmproduktionsbolag, bildat 2001.
 Plan B (konsertlokal) - Klubb-och konsertlokal i Malmö.
 Plan B (musiker) – artistnamn för Benjamin Paul Ballance-Drew (född 1983), brittisk (engelsk) hiphopartist och skådespelare
 Plan B (film, 2001) – amerikansk-dansk film från 2001, med bland andra Diane Keaton
 Plan B (film, 2009) – argentinsk film från 2009 i regi av Marco Berger
 Plan B (dansk TV-serie) – dansk ungdomsserie, som 2004 visades på Sveriges Television
 Plan B Skateboards – amerikanskt skateboardföretag, bildat 1991.